Yuscarán (miasto) –
 Yuscarán (gmina) –

Zobacz też